het Romeinse getal of jaartal 505
 Digital Video
 Differentiaalvergelijking
 Deo volente
 Duurzaam verblijf
 Divehi
 Devoll (district), een district in de Albanese prefectuur Korçë (kentekencode: DV)
 Station Deventer